Осада Маастрихта:

 Осада Маастрихта (1579)
 Осада Маастрихта (1632)
 Осада Маастрихта (1673)
 Осада Маастрихта (1676)
 Осада Маастрихта (1748)
 Осада Маастрихта (1793)
 Осада Маастрихта (1794)